Dos modelos de automóvil realizados por Lancia han sido denominados con la letra griega Y:

 El Lancia Y10 producido entre 1985 y 1996.
 El Lancia Y producido entre 1996 y 2003.

Posteriormente usando Ypsilon, el nombre de la letra griega, Lancia ha producido otros dos modelos:

 El Lancia Ypsilon producido entre 2003 y 2010.
 El Lancia Ypsilon en producción desde 2011.